Conclave del marzo 1605
 Conclave del maggio 1605